Morelle ima više značenja:
 Morelle, Chieti
 Morelle, Frosinone